Foro Italico, complesso sportivo monumentale di Roma
 Foro Italico, zona di Roma
 Foro Italico, area verde di Palermo